Еюп — турецький варіант арабського імені Аюб. Зустрічається також варіант Еюб.

 Еюп — район провінції Стамбул (Туреччина).
  — село у районі Решадіє.
  — історичний великий цвинтар — Еюп, Стамбул, Туреччина
  — футбольний клуб з Еюпа
 Канатна дорога Еюп — П'єр Лоті — канатна дорога, що з'єднує пагорб П'єр Лоті з Еюп на узбережжі Золотого Рогу

Мечеті 
 Еюп Султан — мечеть розташована в районі Еюп.
 Еюп-султан (Тельфс) — мечеть в Австрії, у місті Тельфс.

Персоналії 
  — дочка османського султана Абдул-Гаміда II

Див. також